Detritus (lat. detritus „abgerieben“) bezeichnet Zerfallsprodukte:

 Detritus (Bodenkunde), zerfallene organische Substanz im Boden 
 Detritus (Geologie), Gesteinsschutt und zerriebene Organismenreste
 Detritus (Hydrologie), zerfallende organische Substanzen in Gewässern
 Detritus (Medizin), bei Zell- und Gewebszerfall entstehende breiige Massen

Detritus als Name:
 Feldwebel Detritus, ein Troll in den Scheibenwelt-Romanen, siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane #Feldwebel Detritus
 Detritus, Künstlername des britischen Musikers David Dando-Moore